Carlo Celada – ginnasta italiano
 Óscar Luis Celada – ex calciatore spagnolo
 Ugo Celada da Virgilio – pittore italiano